«Sunshine»  — песня американской поп-рок-группы OneRepublic, выпущенная 10 ноября 2021 года с их шестого мини-альбома Sunshine.The ЕР. Фронтмен группы Райан Теддер и басист Брент Катцл написали песню вместе с Кейси Смитом, Ноэлем Занканеллой, Тайлером Спрай и Заком Скелтоном, а Теддер и Катцл также спродюсировали её со Спрай и Саймоном Оскрофтом.

Содержание 
«Sunshine» — музыкальная тема из фильма «Большой рыжий пёс Клиффорд» (2021). Песня написана в тональности фа мажор, в темпе 140 ударов в минуту.

Участники записи 
Кредиты адаптированы из Tidal.

 Брент Катцл — продюсер, композитор, автор текстов
 Райан Теддер — продюсер, композитор, автор текстов
 Саймон Оскрофт — продюсер, ассоциированный исполнитель, инженер, гитара, персонал студии
 Тайлер Спрай — продюсер, композитор, автор текстов, ассоциированный исполнитель, инженер, гитара, персонал студии
 Кейси Смит — композитор, автор текстов
 Ноэль Занканелла — композитор, автор текстов
 Зак Скелтон — композитор, автор текстов
 Брайан Уиллетт — ассоциированный исполнитель, клавишные
 Джо Хендерсон — ассоциированный исполнитель, инженер, сотрудник студии, вокальный продюсер
 Лорен Ферард — ассоциированный исполнитель, гитара
 Крис Герингер — мастеринг-инженер, персонал студии
 Джон Натаниэль — микшер, студийный персонал

Песни OneRepublic